

Musica 
 Fractured – album dei Capharnaum del 2004
 Fractured – album dei Lunatic Soul del 2017
 Fractured – singolo dei Lunatic Soul del 2017

Altro 
 Tre giorni per morire – romanzo di Karin Slaughter del 2008

Cinema 
 Fractured – film del 2013 diretto da Adam Gierasch
 Fractured – film del 2019